Avenida Central (Braga) - em Portugal
Avenida Central (Cidade do Panamá) - no Panamá
Avenida Central (Rio de Janeiro) - no Brasil, chamada atualmente de Avenida Rio Branco
Avenida Central (Taguatinga)

Desambiguação